Het WTA-tennistoernooi van Los Angeles (officieel estyle.com Classic) van 2001 vond plaats van zondag 5 tot en met zondag 12 augustus 2001 in de Manhattan Beach Country Club in Manhattan Beach nabij de Ameri­kaanse stad Los Angeles. Het was de 31e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Serena Williams was het vierde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitge­scha­keld door Monica Seles.

De als eerste geplaatste Zwitserse Martina Hingis bereikte de halve finale. Daarin verloor ook zij van Monica Seles.

Het tweede reekshoofd, Lindsay Davenport uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij haar als zesde geplaatste landgenote Monica Seles in twee sets. Davenport wist voor de derde keer het toer­nooi van Los Angeles op haar naam te schrij­ven. Het was haar 34e WTA-titel, de vierde van dat jaar. Zij won US$ 90.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kim Clijsters was het derde reekshoofd – zij bereikte de kwartfinale, waarin zij de duimen moest leggen voor Française Nathalie Tauziat.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Van de Belgische titelhoudsters Els Callens en Dominique Van Roost had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Callens speelde samen met de Amerikaanse Chanda Rubin – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitge­scha­keld door de latere winnaressen.

Het eerste reekshoofd, Martina Hingis en Anna Koernikova, had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld.

Het als derde geplaatste duo Kimberly Po-Messerli en Nathalie Tauziat won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Nicole Arendt en Caroline Vis in twee sets. Het was hun enige gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Po-Messerli had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Française Tauziat 23.

De andere Belgische, Kim Clijsters, en Ai Sugiyama (Japan) vormden het vierde reekshoofd – zij strandden al in de eerste ronde.

Caroline Vis was de enige Nederlandse deelneemster.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Los Angeles 2001
Los Angeles